Altoona kan syfta på:

 Altoona, Alabama
 Altoona, Iowa
 Altoona, Kansas
 Altoona, Pennsylvania
 Altoona, Wisconsin